Otto — немецкое германское, преимущественно немецкое мужское имя «Отто», а также фамилия. Возможные значения:

 Otto — германская компания почтовой торговли.

См. также 
 Отто
 Otto Dix — российская дарквейв-группа.